Ма́гнуссон або Ма́гнусон () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Бенно Магнуссон (; 1953) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Біргер Магнусон (; 1280—1321) — король Швеції з 1290 до 1319 року.
 Ерік XII Магнусон (; 1339—1359) — король Швеції з 1356 до 1359 року.
 Ейстейн I Магнусон (; 1088—1123) король Норвегії з 1103 до 1123 року.
 Кіт Магнусон (; 1947—2003) — канадський хокеїст.
 Крістіна Магнусон (; 1943) — шведська принцеса, молодша донька принца Густава, герцога Вестерботтенського.
 Конрад Магнуссон (; 1874—1924) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон з перетягування канату (1904).
 Магнус вер Магнуссон (; 1963) — колишній паверліфтер і стронґмен з міста Ейільсстадір (Ісландія).
 Матс Магнуссон (; 1963) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.

Інше

 3677 Магнуссон (3677 Magnusson) — астероїд головного поясу, відкритий 31 серпня 1984 року.

Шведські прізвища